Хьюберт Джордж Квакенбуш (, 2 марта 1922, Торонто, Онтарио, Канада – 12 сентября 1999, Ньютаун, Пенсильвания, США) – бывший канадский хоккеист, защитник. Провёл 14 сезонов в Национальной хоккейной лиге, выступал за команды «Детройт Ред Уингз» и «Бостон Брюинз».

Игровая карьера 
Билл Квакенбуш начинал свою хоккейную карьеру в юниорской хоккейной лиге Онтарио в команде «Торонто Натив Сонс». В сезоне 1941/42, выступая за клуб «Брантфорд Лайонз», набрал в 23 играх 34 (5+29) очка и обратил на себя внимание хозяев «Детройт Ред Уингз».

В 1942 году Квакенбуш подписывает контракт с «Детройтом» и успевает сыграть только 10 игр прежде, чем сломать запястье. После восстановления от травмы его отправляют играть в команду Американской хоккейной лиги «Индианаполис Кэпиталз». Со следующего сезона Квакенбуш прочно занимает место в основном составе «Уингз».

В 1948 году началась уникальная серия Билла Квакенбуша из 131-й игры подряд без удалений. В 1949 году он стал первым защитником в истории НХЛ, который выиграл «Леди Бинг Трофи» – ежегодную награду за мастерство и джентльменское поведение на льду. После этого генеральный менеджер «Детройта» Джек Адамс, считавший эту награду недостойной для хоккеистов его команды, обменял Квакенбуша в «Бостон Брюинз».

Билл Квакенбуш провёл в «Бостоне» 7 сезонов, набирая в среднем более 20 очков за результативность и менее 8 штрафных минут за сезон. В 1956 году Квакенбуш завершил свою хоккейную карьеру, набрав только 95 минут штрафа за 774 игры, что в среднем составило 7 секунд за одну игру – один из самых низких показателей в истории НХЛ для игроков любых амплуа.

В 1976 году Билл Квакенбуш введён в Зал хоккейной славы в Торонто.

Награды и достижения 
 Обладатель Леди Бинг Трофи: 1949
 Участник матчей всех звёзд НХЛ (8): 1947, 1948, 1949, 1950, 1951, 1952, 1953, 1954
 Член Зала хоккейной славы в Торонто: 1976

Клубная карьера

Ссылки 
 Статистика Билла Квакенбуша  на The Internet Hockey Database 
 Биография Билла Квакенбуша  на Legends of Hockey 
 Профиль Билла Квакенбуша  на NHL.com RU 

Хоккеисты Канады
Хоккеисты НХЛ
Игроки «Детройт Ред Уингз»
Игроки «Бостон Брюинз»
Обладатели Леди Бинг Трофи
Зал славы хоккея с шайбой
Участники матчей всех звёзд НХЛ